Alagón ist der Name 

 Alagón (Fluss), eines Flusses in Spanien.
 Alagón (Saragossa), einer Gemeinde in der Provinz Saragossa.
 Alagón del Río, einer Gemeinde in der Provinz Cáceres.
 Islote Alagon, Insel